Toini est un prénom féminin finnois dérivé du prénom Antonia. pouvant désigner:

Prénom
Toini Gustafsson (née en 1938), fondeuse suédoise
Toini Mikkola-Pöysti (née en 1933), fondeuse finlandaise
Toini Pöysti (née en 1933), skieuse cross-country finlandaise
 (1854-1910), journaliste finlandaise

Référence

Homonymie de prénom
Prénom finlandais